Зиново — топоним

Россия 
 Зиново — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Зиново — село в Тейковском районе Ивановской области.
 Зиново — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Зиново — село в Ялуторовском районе Тюменской области.
 Зиново — деревня в Любимском районе Ярославской области.

Украина 
 Зиново — село, Путивльский район, Сумская область.
 Зиново — село, Роменский район, Сумская область.